

Geografia 
 Albanel – comune del Canada, nella provincia del Québec
 Lago Albanel – lago canadese situato a est del lago Mistassini

Persone 
 Charles Albanel – gesuita, missionario ed esploratore francese
 Christine Albanel – scrittrice e politica francese